Inklusion (af latin inclusio 'indespærring') kan have flere betydninger:

 Inklusion (pædagogik) – eller inklusiv pædagogik, inklusionspædagogik: pædagogik der inkluderer
 Inklusion (mængdelære) – et begreb inden for mængdelæren 
 Inklusion (mineralogi) – et fremmedstof indesluttet i et mineral
 Inklusion (demokrati)  – om borgerrettigheder: hvem skal inkluderes i folket, demos